Бе-Мао () — місто та муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Гваделупа. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 7000 км на південний захід від Парижа, 34 км на північний схід від Бас-Тера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Уродженці 
 Тома Лемар (*1995) — відомий французький футболіст, фланговий півзахисник, півзахисник.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету.

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гваделупа

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Гваделупа